Пісенний конкурс Євробачення 1984 став 29-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 5 травня 1984 року в місті Люксембург, Люксембург. Греція й Ізраїль вирішили не брати участь у конкурсі, однак Ірландія повернулася, і число учасників склало 19. Гран-Прі одержав Херріс із піснею «Diggi-loo-diggi-lei», який представляв Швецію.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1984 у телебаченні
1984 у Європі
Травень 1984
Культура Люксембурга
1984 у Люксембурзі